Anitschkow (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Sergejewitsch Anitschkow (1733–1788), russischer Mathematiker und Philosoph
 Nikolai Adrianowitsch Anitschkow (1809–1892), russischer Diplomat
 Nikolai Nikolajewitsch Anitschkow (1885–1964), russischer Pathologe

ru:Аничков